Aleksandr Viktorovitch Selouïanov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Viatcheslav Selouïanov.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il débute avec le Salavat Ioulaïev Oufa dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2000 dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il remporte la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007 et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Novoïl Oufa|| Pervaïa liga|| 20|| 3|| 3|| 6|| 8|| || || || ||
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 14|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || ||
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 18|| 3|| 4|| 7|| 10|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 30|| 0|| 3|| 3|| 10|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Lada Togliatti|| Superliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga|| 20|| 1|| 5|| 6|| 56|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 26|| 2|| 4|| 6|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 16|| 4|| 4|| 8|| 34|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 45|| 1|| 3|| 4|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 9|| 2|| 1|| 3|| 13|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 6|| 4|| 10|| 41|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 50|| 3|| 6|| 9|| 44|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 5|| 12|| 17|| 100|| 13|| 2|| 5|| 7|| 16
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 52|| 3|| 10|| 13|| 53|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 44|| 3|| 12|| 15|| 43|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 45|| 4|| 18|| 22|| 38|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| OHK Dinamo|| KHL || 26|| 0|| 2|| 2|| 14|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -||- || -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 34|| 2|| 8|| 10|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 47|| 2|| 13|| 15|| 81|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2000 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| 0|| align="left"|Septième place

Références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Oufa
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace